Quiralitat (geometria)
 Quiralitat (química) d'algunes molècules
 Quiralitat (partícules) d'algunes partícules subatòmiques
 Quiralitat electromagnètica, indicació de la direcció de la rotació dels camps elèctrics i magnètics d'una camp polaritzat. Vegeu Polarimetria